Obhájcem titulu byl Švéd Thomas Johansson, který se grandslamu nezúčastnil. Soutěž mužské dvouhry počtvrté vyhrál druhý nasazený Američan Andre Agassi, když v boji o titul porazil Němce Rainera Schüttlera po setech 6–2, 6–2 a 6–1. Získal tak svůj osmý a zároveň poslední grandslamový titul v kariéře, jedenáct let po prvním triumfu ve Wimbledonu 1992.

Čtvrtfinálový zápas hraný mezi Andy Roddickem a Júnisem Al Ajnávím skončil poměrem setů 4–6, 7–6, 4–6, 6–4 a 21–19 ve prospěch Američana. Stal se tak druhým nejdelším utkáním v otevřené éře tenisu a držel rekord nejvyššího počtu 83 odehraných gamů v jediném zápase od zavedení tiebreaku. Tento rekord překonal až zápas úvodního kola mužské dvouhry mezi Isnerem a Mahutem ve Wimbledonu 2010.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2003